Osona puede referirse a:

 a la comarca de Osona, en Cataluña (España);
 a la localidad de Osona, en la provincia española de Soria;
 al condado de Osona, un antiguo condado de Cataluña.